Mamula peut faire référence à :

 Mamula, un îlot du Monténégro,

Personnalités 

 , militaire serbe,
 , général de l'empire autrichien,
 , footballeur américain,
 , chanteur serbe.